

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Sowiniec – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Sowiniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów 
 Sowiniec – część wsi Góry w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Uniejów
 Sowiniec – część wsi Korytno w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Sowiniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Sowiniec – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin

Inne 
 Sowiniec – najwyższe wzgórze na terenie Krakowa
 Sowiniec – szczyt w Górach Izerskich
 Sowiniec – czasopismo